„W put“ (, gesprochen "V put", Deutsch: Auf den Weg!) ist ein russisches Soldaten- und Kampflied.

Geschichte 
Das Lied wurde im Jahr 1954 vom sowjetischen Komponisten Wassili Solowjow-Sedoi und dem Dichter Michail Dudin geschrieben. Ursprünglich entstand es für den Film Viel Lärm um Maxim, welcher 1955 in die Kinos kam. Das Lied erlangte rasch Berühmtheit und fand bald auch Eingang in den Fundus der populären sowjetischen Estrada-Unterhaltungsmusik; 1959 verschaffte es Wassili Solowjow-Sedoi einen Leninpreis.

„W put“ wird traditionell bei militärischen Anlässen in Russland und anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion gesungen.

In Deutschland wurde das Lied in einer Version von Iwan Rebroff mit dem Titel Kosaken müssen reiten (1970) bekannt. Zudem bildete es die Grundlage des Soundtracks zum Film Wir können auch anders… (1993) von Detlev Buck.

Text

Inhalt 
Das dreistrophige Lied fordert die Soldaten im Refrain auf, vorwärts zu marschieren (), der Regimentsfahne gedenkend, die ihnen den Weg weist. Ein langer Weg liege noch vor ihnen und jeder Krieger sei ein tapferer Kerl, der Ruhm in der Schlacht gewinnen wird.

Einzelnachweise 

Soldatenlied
Musik (Sowjetunion)
Lied 1954